Nollengletscher ist der Name folgender Gletscher in der Schweiz:

 Nollengletscher (Lauterbrunnen) im Lauterbrunnental, Kanton Bern
 Nollengletscher (Saas-Almagell) im Saastal, Kanton Wallis